Флаги автономных сообществ и автономных городов являются, наряду с гербами, официальными символами административных единиц Испании. Многие из них имеют глубокие исторические корни, но некоторые появились лишь в XX веке. Тем не менее, все они официально утверждены в качестве официальных символов соответствующих регионов только в конце 1970-х — начале 1990-х. Связано это с тем, что только после смерти Франсиско Франко в 1975 стремление испанских провинций к автономии получили возможность реализоваться. Выражались эти устремления в том числе и в создании, а затем и официальном принятии региональных символов — флагов и гербов. Первыми на этом поприще стали давно стремившиеся к независимости или хотя бы автономии баски, официально утвердившие свой давний символ — Икурринью — в 1978. За ними последовала Каталония. В 1980-е практически все автономные сообщества приняли собственные флаги. Последней стала Астурия, утвердившая флаг в 1990. В 1995 флаги получили и автономные города Сеута и Мелилья.

Списки:Испания
Испания — автономные сообщества